Армендарис — фамилия. Известные носители:

 Армендарис, Мончо (род. 1949) — испанский кинорежиссёр и сценарист.
 Армендарис, Педро (1912—1963) — мексиканский актёр.
 Армендарис, Хосе де (1670—1740) — испанский военный и политический деятель, с 1724 по 1736 год — вице-король Перу.